Higueruelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Higueruelas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Higueruelas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar